Жан Эдуа́рдович Даниэ́ль (при рождении Хангу́лов, по другим данным — Жан-Даниэль Эдуардович Хангулян; род. 13 июля 1962, Армения, по другим данным Тбилиси, СССР) — советский и украинский кино и театральный актёр, режиссёр, основатель театра для глухих в Таллине.

Биография 
Сын глухих родителей, вместе с обычной речью овладел жестовым языком.

Учился в Тбилисском хореографическом училище, занимался танцами, но бросил, поступив в театральное училище там же, в Тбилиси. Затем учился в СПБГАТИ (в тот момент Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии) у Товстоногова.
Преподавал в ГИТИСе.

Наибольшую известность получил, снимаясь в картинах Киры Муратовой. Муратова заметила Даниэля в рекламном ролике, где он играл Дона Корлеоне.

По просьбе правительства Эстонской ССР основал в Таллине театр для глухих, однако сейчас не имеет к театру никакого отношения, судьба театра неизвестна. В честь Жана назван магазин деловой одежды в Киеве, ориентирующийся на крупный размер тела, однако из-за того, что магазин назван без договора с Жаном и не имеет к артисту никакого отношения, его владельцам пришлось уже после открытия договариваться с артистом, чтобы оставить название.

Жан Даниэль обладает вокальными данными, которые демонстрирует в кинокартинах и, особенно часто, в спектаклях.

Роли в театре 
 Большая зебра
Постановка: Театральное агентство «Актёр»
 Джексон моей жены
Театральная компания «Арт-салон»
 Летучая мышь
Театральное агентство «Лекур»
 Неугомонная авантюристка
 Ох, уж эта привычка жениться
 Развод по-московски
 Требую любви, или Призрак на цыпочках
Театральная компания «Арт-салон»

Фильмография 

  — Конспираторы наслаждений
  — Три истории — Веня, гомосексуалист, тенор
  — Сочинение ко Дню Победы — второй жених Сони («разведённый тенор»)
  — Любовь зла
  — Директория смерти (сериал) — продавец картин художника Барского (новелла "Хороший художник — мёртвый художник")
  — ДМБ-002 — Магараджа
  — Марш Турецкого — руководитель модельного бизнеса (в титрах Ж-Д. Хангулов)
  — Пантера. Испытательный срок
  — Марш Турецкого-2 — ведущий в клубе «Фея»
  — Второстепенные люди — Жан
  — Конференция маньяков (мини-сериал) — Ларёчник
  — Ростов-Папа — Аполлон Хрустальский
  — Ледниковый период (мини-сериал) — директор клуба
  — Чеховские мотивы — Жених
  — Три богатыря (сериал)
  — Дронго (сериал) — Саркисян
  — Даже не думай! — Жора
  — Баязет (сериал) — генерал Фаик-Паша
  — Жених для Барби (сериал)
  — Адвокат (сериал) — Доктор
  — Настройщик — муж Тани
  — Близнецы (сериал) — банкир
  — Русское лекарство (сериал) — Несим Бекович
  — Примадонна (сериал)
  — Невеста — директор модельного агентства «Russian Star»
  — Два в одном — заведующий костюмерным цехом (Новелла «Монтировщики»)
  — На пути к сердцу (сериал)
  — Частный заказ (сериал)
  — Два цвета страсти (сериал) — психолог в поезде
  — Предел желаний (сериал) — ювелир
  — Судебная колонка (сериал) — Гейдаров
  — Руд и Сэм — управляющий ночного клуба
  — А я люблю женатого
  — Мелодия для шарманки — Шоумен
  — Телохранительница
  — А мама лучше! — режиссёр
  — Самый лучший фильм 2 — Стоянов
  — Мексиканский вояж Степаныча (ТВ) — Ваха Воркутидзе
  — Шериф 2 — продавец на авторынке (фильм 5)
  — Зелёный фургон (сериал) — Гурвиц (серия 1)

Клипы 
 2001 — «18 мне уже» (исп. Руки Вверх!)
 2001 — «Любовь — холодная война» (исп. Татьяна Лихачёва)
 2017 — «FATA MORGANA» (исп. Markul ft. Oxxxymiron)

Примечания

Ссылки 
Жан Даниель — биография, фильмы, фотографии

Актёры России